Plana, terreny amb poca elevació
 Plana (construcció), eina de paleta
 Plana o pàgina, cadascuna de les cares del paper d'una obra que contingui més d'un full, com ara un dossier o un llibre, més enllà de la coberta
 Plana o ribot, eina de fuster
 Plana (peix), peix de l'ordre dels pleuronectiformes
 paraula plana, mot que té accent prosòdic en la seva última síl·laba
 Toponímia:
 La Plana (Bot), cim del municipi de Bot (Terra Alta)
 Comarques:
 La Plana, comarca del País Valencià dividida entre les comarques administratives de la Plana Alta i la Plana Baixa
 Plana Alta, comarca costanera del nord del País Valencià, amb capital a Castelló de la Plana
 Plana Baixa, comarca del País Valencià, costanera i valencianoparlant del nord del País Valencià, amb capital a Borriana
 Plana de Vic, comarca natural d'Osona
 Plana del Rosselló, comarca natural del Rosselló, a la Catalunya del Nord
 Entitats de població:
 La Plana (Alcover), entitat de població del municipi d'Alcover (Alt Camp)
 La Plana (Arbúcies), entitat de població del municipi d'Arbúcies (Selva)
 La Plana (Avià), entitat de població i antiga colònia tèxtil del municipi d'Avià (Berguedà)
 La Plana (Creixell), nucli del municipi de Creixell (Tarragonès)
 La Plana (Matadepera), nucli del municipi de Matadepera (Vallès Occidental)
 La Plana (Esparreguera), nucli del municipi d'Esparreguera (Baix Llobregat)
 La Plana (Fígols), nucli del municipi de Fígols (Berguedà)
 La Plana (Vila-seca), nucli del municipi de Vila-seca (Tarragonès)
 Edificis:
 La Plana (Castellfollit del Boix), edifici del municipi de Castellfollit del Boix (Bages)
 La Plana (Gaià), edifici del municipi de Gaià (Bages)
 La Plana (les Llosses), edifici del municipi de les Llosses (Ripollès)
 La Plana (Montagut i Oix), edifici del municipi de Montagut i Oix (Garrotxa)
 La Plana (Navàs), masia i indret de Navàs (Bages)
 La Plana (Odèn), masia del municipi d'Odèn (Solsonès)
 La Plana (Olius), masia del municipi d'Olius (Solsonès)
 La Plana (Queralbs), edifici del municipi de Queralbs (Ripollès)
 La Plana (Sant Aniol de Finestres), edifici del municipi de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa)
 La Plana (Santa Maria d'Oló), edifici del municipi de [Santa Maria d'Oló (Moianès)
 La Plana (Vidrà), edifici del municipi de Vidrà (Osona)
 Indrets i planes:

 Plana de la Seu plana dels Pirineus, a l'Alt Urgell
 La Plana (Àger), pla del municipi d'Àger (Noguera)
 La Plana (Agramunt), pla del municipi d'Agramunt (Urgell)
 La Plana (Arbeca), pla entre els municipis d'Arbeca i la Floresta (Garrigues)
 La Plana (Ardèvol), indret de Pinós (Solsonès)
 La Plana (Ascó), pla del municipi d'Ascó (Ribera d'Ebre)
 La Plana (Balaguer), indret de Balaguer (Noguera)
 La Plana (Banyeres del Penedès), pla entre els municipis de Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès)
 La Plana (la Baronia de Rialb), indret de la Baronia de Rialb (Noguera)
 La Plana (Bellpuig), indret de Bellpuig (Urgell)
 La Plana (Biosca-Galinyó), indret de Biosca (Segarra)
 La Plana (Biosca-La Vila), indret de Biosca (Segarra)
 La Plana (Carreu), pla del municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 La Plana (Castellet i la Gornal), indret de Castellet i la Gornal (Alt Penedès)
 La Plana (Castelló de Farfanya-indret), indret del municipi de Castelló de Farfanya (Noguera)
 La Plana (Gandesa), indret de Gandesa (Terra Alta)
 La Plana (Garrigàs), indret de Garrigàs (Alt Empordà)
 La Plana (Gelida), indret de Gelida (Alt Penedès)
 La Plana (Golmés), indret de Golmés (Pla d'Urgell)
 La Plana (Isona i Conca Dellà), pla del municipi d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 La Plana (Ivars d'Urgell), pla del municipi d'Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)
 La Plana (la Vall de Bianya), edifici del municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa)
 La Plana (les Avellanes i Santa Linya), indret de les Avellanes i Santa Linya (Noguera)
 La Plana (Linyola), pla entre els municipis de Linyola i el Poal (Pla d'Urgell)
 La Plana de Lleida, partida de Lleida (Segrià)
 La Plana (Llobera), indret de Llobera (Solsonès)
 La Plana (Masllorenç), indret de Masllorenç (Baix Penedès)
 La Plana (Mollerussa), indret de Mollerussa (Pla d'Urgell)
 La Plana (Os de Balaguer), indret d'Os de Balaguer (Noguera)
 La Plana (Pinell de Solsonès), indret de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 La Plana (Pinós), indret de Pinós (Solsonès)
 La Plana (Vilanova de la Sal), indret de les Avellanes i Santa Linya (Noguera)
 La Plana (Tivissa), indret de Tivissa (Ribera d'Ebre)
 La Plana (Vilagrassa), indret de Vilagrassa (Urgell)
 La Plana (Vilanova de l'Aguda), indret de Vilanova de l'Aguda (Noguera)
 La Plana (el Poal), indret del municipi del Poal (Pla d'Urgell)
 La Plana (Torrelameu), indret del municipi de Torrelameu (Noguera)

Vegeu també 
 Planes
 Pla (desambiguació)